

Cinema 
 Fiorina la vacca –  film del 1972 diretto da Vittorio De Sisti

Geografia 
 Catena Gino-Camoghè-Fiorina – massiccio montuoso delle Prealpi Luganesi, in Svizzera
 Fiorina – una della curazie di San Marino

Persone 
 Alejandro Fiorina – calciatore argentino
 Carly Fiorina – dirigente d'azienda e politica statunitense